Паверс, також Пауерс () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Остін Паверс — герой американських скетч-фільмів.
 Френсіс Гері Паверс (1929—1977) — американський льотчик, пілот збитого над СРСР в 1960 році літака-розвідника.
 Джефф Пауерс (1980) — американський ватерполіст, олімпійський медаліст.
 Стефані Паверс (1942) — американська актриса, найвідоміша за ролі Дженніфер Гарт в серіалі ABC " Подружжя Гарт " (1979—1984) та його телефільмах-сіквелах.

Топонім

Пауерс — місто, штат Орегон
 Пауерс — селище, штат Мічиган

Англійські прізвища